Theodor-Körner-Platz bezeichnet:

 Theodor-Körner-Platz (Bitterfeld-Wolfen), Platz in Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt 
 Theodor-Körner-Platz (Chemnitz), Platz im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg, Sachsen 
 Theodor-Körner-Platz (Markkleeberg), Platz im Markkleeberg Stadtteil Gautzsch, Sachsen 
 Theodor-Körner-Platz (Ternitz), Platz in Ternitz, Niederösterreich

Siehe auch:
 Körnerplatz